Лютов:
 Лютов — посёлок в Германии.
 Лютов — деревня в Словакии, в районе Бановце над Бебравоу.
 Лютов — фамилия.